22-й выпуск E3 Харелбеке — шоссейной однодневной велогонки по дорогам в Бельгии. Гонка длиной 226 километров со стартом и финишом в Харелбеке была проведена 24 марта 1979 года. Число стартовавших неизвестно, финишировало всего 35 гонщиков. Свою первую победу из трёх подряд одержал нидерландский велогонщик Ян Рас из команды TI–Raleigh–McGregor.

Участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Репортаж о велогонке

1979 год в велоспорте
Спорт в Бельгии в 1979 году
Март 1979 года